Il doppio del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rubén Ramírez Hidalgo e Tomas Tenconi che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Christopher Kas 4-6, 6-4, [13-11].

Teste di serie

 Yves Allegro /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro /  Christopher Kas (finale)

 Stefano Galvani /  Alessandro Motti (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo /  Tomas Tenconi (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2006